O6 ou O06 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute turque O6, reliant l'Anatolie à la Thrace occidentale ;
 Avortement, sans précision (O06), d'après la classification internationale des maladies ;
 HNLMS O 6, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres